Hayhoe ist der Familienname folgender Personen:

 Barney Hayhoe, Baron Hayhoe (1925–2013), britischer Politiker der Conservative Party
 Katharine Hayhoe, kanadische Klimawissenschaftlerin